Jump () може значити:

Медіа

Музика 
 «Jump Records» — лейбл звукозапису.
 Джамп блюз () — музичний жанр.
 Джампстайл () — жанр електронної музики.
 «Jump!» — альбом Ван Дайка Паркса.
 «Jump Up!» — альбом Елтона Джона.
 «Jumping» — EP гурту «Kara».

Література 
 Jump (серія журналів) — серія журналів манґи від Shueisha.

Пісні 
 «Jump Around» — пісня гурту «House of Pain».
 «Jump (for My Love)» — пісня гурту «Pointer Sisters».
 «Jump» — пісня гурту «Van Halen».
 «Jump» — пісня дуету «Kris Kross».
 «Jump» — пісня гурту «Simple Plan».
 «Jump» — пісня дуету «Every Little Thing».
 «Jump» — пісня Мадонни
 «Jump» — пісня Flo Rida.
 «Jumpin'» — пісня гурту «Kara».
 «Jumpin» — пісня гурту «Liberty X».
 «Jumpin' Jumpin'» — пісня гурту «Destiny's Child».